Josef Kreiner ist der Name folgender Personen:

* Josef Kreiner (Politiker) (* 1911), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Josef Kreiner (Japanologe) (* 1940), österreichischer Japanologe

Siehe auch:
 Josef Krainer